Kristianstads kommun er en kommune i Skåne län i Sverige. Kommunen dækker et 1.346,00 km² stort areal med 79.543 indbyggere (2010), hvoraf de 35.711 bor i byen Kristianstad.

Byområder 
Der er 26 byområder i kommunen.

Befolkning pr. 31 december 2010:

Eksterne henvisninger 
 Kristianstad Kommune